Iulia Caesaris ist der Name folgender Personen aus der römischen Familie der Iulii:

 Iulia (Ehefrau des Marius) (um 130–69/68 v. Chr.), Frau des Politikers und Heerführers Gaius Marius
 Iulia (Mutter des Marcus Antonius) († nach 40 v. Chr.), Mutter des Triumvirn Marcus Antonius
 Iulia (Schwester Caesars), ältere Schwester Gaius Iulius Caesars
 Iulia (Großmutter des Augustus) (um 101–51 v. Chr.), jüngere Schwester Caesars
 Iulia (Tochter Caesars) († 54 v. Chr.), Tochter Gaius Iulius Caesars
 Iulia (Tochter des Augustus) (39 v. Chr.–14 n. Chr.), Tochter des Augustus